Kiesschijf, een onderdeel waarmee bij (oude) telefoons nummers worden gekozen
 Draaischijf (spoorweg), een hulpmiddel om spoormaterieel te manoeuvreren.
 Pottenbakkersschijf, een schijf waarop aardewerk in vorm gebracht wordt.
 Draaischijfmotor, een onderdeel van bepaalde viertaktmotoren dat de functie van de in- en uitlaatkleppen overneemt.
 Het toonvormende onderdeel van pneumatische sirene.
 Draaischijf bij SceneAround-presentatie.